Le Qatar International 1995 est l'édition 1995 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 12 au . Le tableau est constitué de 32 joueurs dont 8 têtes de série.

Le champion du monde Jansher Khan  remporte son quatrième Qatar Classic consécutif en battant Rodney Eyles en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

Liens externes 

Masculin 1995
Squash en 1995
Sport au Qatar en 1995
Sport en novembre 1995
Sport en décembre 1995